Порвени́р () — населённый пункт в западной части Уругвая, в департаменте Пайсанду.

География 
Расположен в 14 км к востоку от административного центра департамента, города Пайсанду, к югу от трассы № 90 и к северо-востоку от трассы № 3. Абсолютная высота — 30 метров над уровнем моря.

Экономика 
Экономика Порвенира основывается на производстве кирпичей, а также на производстве молока и другой сельскохозяйственной продукции (преимущественно сои, ячменя и семени подсолнечника).

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 1159 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Населённые пункты Уругвая